Дванадцятий чемпіонат світу з шахів був проведений у Буенос-Айресі з 16 вересня по 29 листопада 1927 року. Претендент Олександр Алехін переміг чинного чемпіона Хосе Рауля Капабланку з рахунком 18½ — 15½ і став четвертим чемпіоном світу.

Результати 

Перший гравець, що вигравав шість ігор, ставав чемпіоном світу.

Посилання 
 Партії матчу на сайті chessgames.com 

1927 у шахах
Шахи в Аргентині
Спортивні змагання у Буенос-Айресі
Чемпіонати світу із шахів
Вересень 1927
Спортивні змагання в Аргентині
1927 в аргентинському спорті